«Судебная газета» — еженедельная юридическая газета, выходившая в 1882—1905 гг. в Петербурге.

История 
На страницах газеты публиковались официальные документы Министерства юстиции, решения кассационных департаментов Правительствующего сената, материалы о служащих судебной системы (в том числе о движении по службе), обзоры новых законодательных актов. Отдельно можно отметить отделы «На суде» (разбор судебных процессов), «Юридическую хронику» (посвященную практике судопроизводства), материалы, посвященные зарубежным судебным системам (особенно европейским). В «Судебной газете» публиковались видные отечественные юристы и общественные деятели — Л. Н. Нисселович Г. К. Градовский, В. А. Гольцев, В. Д. Белов, С. А. Муромцев, А. К. Алчевский, В. Д. Спасович. За 1882—1883 гг. к газете имеются указатели. В настоящий момент почти весь комплект «Судебной газеты» оцифрован Российской национальной библиотекой.

Редакторы 
 Л. Н. Нисселович (1882)
 А. И. Николич (1882—1886)
 Ф. В. де-Веки (1886—1905)

Ссылки 
 
 Электронные копии Справочного указателя к «Судебной газете» за 1883 год в путеводителе РНБ «Газеты в сети и вне её»
 Электронные копии содержания «Судебной газеты» за 1882—1883 гг. в путеводителе РНБ «Газеты в сети и вне её»

  Беляева Л. Н., Зиновьева М. К., Никифоров М. М. Библиография периодических изданий России, 1901—1916. Л., 1958—1961

Газеты Российской империи
Газеты на русском языке
Газеты Санкт-Петербурга
Газеты XIX века
Газеты XX века
Правительствующий сенат
Юридические издания России